Filalí és la nisba dels naturals del Tafilalt
 Dinastia Filalí és el nom alternatiu de la dinastia alauita regnant al Marroc, per ser originària del Tafilalt.